Mametz kan syfta på:
 Mametz, Pas-de-Calais
 Mametz, Somme